Saint-Samson kan syfta på:
 Saint-Samson, Calvados
 Saint-Samson, Mayenne